

Aziende
 Wilbur Chocolate – azienda statunitense produttrice di cioccolata

Geografia
Stati Uniti d'America
 Wilbur – centro abitato della contea di Morgan (Indiana)
 Wilbur – sobborgo di Trenton (contea di Mercer, New Jersey)
 Wilbur – centro abitato della contea di Douglas (Oregon)
 Wilbur – centro abitatodella Contea di Tyler (Virginia Occidentale)
 Wilbur – villaggio della contea di Lincoln (Washington)

Onomastica
 Wilbur – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Crane Wilbur – attore, sceneggiatore e regista statunitense
 George P. Wilbur – attore e stuntman statunitense
 Richard Wilbur – poeta statunitense

Televisione
 Wilbur – serie animata statunitense trasmessa fra il 2007 e il 2008